

Osoby 
 Christian März – niemiecki koszykarz
 Daniela März -niemiecka aktorka
 Rudolf März – polski inżynier

Inne 
 März – niemiecki zespół muzyczny

Zobacz też 
 Maerz
 Marz
 Martz